Toponímia:
 Corrales (Nou Mèxic)
 Corrales (Uruguai), entitat de població de l'Uruguai al nord del departament de Lavalleja
 Corrales de Duero, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Corrales del Vino, municipi de la província de Zamora, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Los Corrales, localitat de la província de Sevilla (Andalusia, Espanya)
 Los Corrales de Buelna, municipi de Cantàbria 
 Minas de Corrales, localitat de l'Uruguai a l'est del departament de Rivera
 Biografies:
 Diego García Corrales (Azkoitia, 1961 - Azpeitia, 2001), atleta basc especialista en carreres de fons
 Enrique Corrales Martín (Sevilla, 1982), futbolista andalús 
 Joan Corrales i Miralles (Saragossa, 1856 – Barcelona, 1938) mestre i pedagog 
 Josep-Manuel Corrales Recasens (Sant Just Desvern, 1939), empresari català
 Mariano Corrales Lausín (Saragossa, ?), ciclista espanyol